Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 12 по 21 августа. Были разыграны 47 комплектов наград (24 у мужчин и 23 у женщин). В лёгкой атлетике было разыграно наибольшее количество комплектов наград на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях приняли участие около 2000 легкоатлетов из примерно 200 стран мира.

Из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF с 13 ноября 2015 года вследствие допингового скандала российские легкоатлеты не были допущены до участия в Олимпиаде. Исключение составила лишь Дарья Клишина, с 2013 года тренирующаяся в США.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Расписание соревнований 

Время местное (UTC−3).

Стадион имени Жоао Авеланжа

Самбодром 

14 августа — 09:00-12:00, Марафон, женщины
21 августа — 09:00-12:00, Марафон, мужчины

Парк Фламенго 

13 августа — 08:00-10:00, Спортивная ходьба, мужчины
17 августа — 08:00-10:00, Спортивная ходьба, 20 км, женщины
20 августа — 07:30-12:30, Спортивная ходьба, мужчины

Спортивные объекты

Квалификация

См. также 
 Допинговый скандал в ВФЛА

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на официальном сайте Игр    
 Международная федерация лёгкой атлетики